Thiessa Sickert é uma jornalista, modelo e miss brasileira. Ela participou de vários concursos de beleza pelo mundo. Iniciou sua carreira no mundo miss aos 16 anos, quando foi eleita Miss Brasil Massachusetts 2009 em Boston. Depois, em 2012 foi eleita Miss Minas Gerais  após representar Uberaba no certame estadual. Ela conquistou o terceiro lugar no concurso nacional Miss Brasil em 2012. Em 2015, Thiessa foi escolhida a Miss Terra Brasil e representou o Brasil em Vienna, na Austria, conquistando mais um título, o de Miss Terra Fogo 2015.

Biografia

Miss Brasil Massachusetts 2009 
Antes de participar de concursos de beleza, Thiessa viveu nos Estados Unidos, em Massachusetts, durante cinco anos, onde adquiriu a fluência no Inglês. Foi lá que ela iniciou sua carreira em concursos de beleza. Com 16 anos participou do Miss Brasil Massachusetts 2009, que escolhia a brasileira mais bonita do estado. Após eleita, Thiessa concorreu ao certame nacional de Miss Brasil USA, mas ficou entre as quinze finalistas. Marcela Granato, que não vivia nos Estados Unidos, ganhou o concurso e posteriormente participou do Miss Brasil como representante do Espirito Santo. 

Em Agosto de 2016, Thiessa retorna aos Estados Unidos como jurada do Miss Earth United States em Schlesinger Concert Hall, Washington, D.C.

Miss Minas Gerais  e Miss Brasil 2012 
Ao retornar para o Brasil, Thiessa foi convidada a participar do Miss Uberaba. Ela concorreu com mais quatro candidatas e levou o título de Miss Uberaba Universo, concurso que a levou para o Miss Minas Gerais do mesmo ano. Já na etapa estadual, ela concorreu com mais 102 candidatas em Belo Horizonte e obteve o título de mulher mais bonita do estado de Minas Gerais. 

O Miss Brasil de 2012 aconteceu em Fortaleza. Thiessa concorreu com mais 26 candidatas e ficou em terceiro lugar. Perdendo para a gaúcha Gabriela Markus e para a potiguar Kelly Fonseca que conquistou o segundo lugar.

Miss Terra Brasil e Miss Earth Fire 2015 
Em 2015, Thiessa foi indicada ao Miss Terra Brasil pela organização do concurso. Em novembro do mesmo ano, ela representou o país no certame internacional Miss Earth na Austria. O concurso internacional contou com 86 candidatas e Thiessa levou o título de Miss Earth Fire 2015. Durante a competição, Thiessa recebeu medalha de bronze pelo melhor corpo do concurso. 

Finalistas do Miss Brasil
Misses do Brasil
Miss Minas Gerais
Modelos do Brasil